Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 juli 2015.

Mannen 07